Schloss Wilhelmsthal ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Wilhelmsthal (Calden) in Hessen
 Schloss Wilhelmsthal (Gerstungen) in Thüringen